Dunston – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Dunston – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Dunston – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Dunstan – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Dunston – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Dunston – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)